Международный аэропорт Циндао Лютин (),  — коммерческий аэропорт, обслуживавший авиаперевозки города Циндао (провинция Шаньдун, КНР). Расположен в районе Чэнъян, в 31 километре к северу от центра Циндао.

Порт является одним из основных пунктов в маршрутной сети регулярных перевозок авиакомпаний China Eastern Airlines и Shandong Airlines.

История 
C 2004 по 2006 годы в аэропорту проводились работы по увеличению операционных мощностей, расширен пассажирский терминал, добавлено больше стояночных мест для самолётов. В результате этого пропускная способность аэропорта выросла на 5,2 миллиона пассажиров в год. Также была увеличена длина взлётно-посадочной полосы до 3400 метров.

По итогам 2012 года международный аэропорт Лютин занял 17-е место в списке самых загруженных аэропортов Китая по показателю объёма пассажирского потока. В 2012 году услугами аэропорта воспользовалось 12 601 152 человека.

В декабре 2013 года правительство Китая приняло решение о строительстве нового международного аэропорта Циндао Цзяодун, который в перспективе полностью заменит функционирующий в настоящее время аэропорт Лютин.

Авиакомпании и пункты назначения

Пассажирский 

Примечание:
 : Перед Сингапуром маршрут имеет промежуточную остановку в Шэньяне, однако авиакомпания не имеет права на продажу билетов на плече Циндао-Шэньян

Грузовые

См. также 
 Список аэропортов Китая

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт международного аэропорта Циндао Лютин
 

Аэропорты Китая